

Ле-Ре — комуна в окрузі Суаньї, провінція Ено, Валлонія.

Ле-Ре — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Ле-Ре — кантон у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.